En Pologne, Czołowo est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Czołowo.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Czołowo, dans le powiat de Koło ;
 du village de Czołowo, dans le powiat de Poznań.